|-
| 123401 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123402 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123403 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123404 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123405 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123406 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123407 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123408 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123409 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123410 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123411 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123412 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123413 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123414 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123415 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123416 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123417 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123418 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123419 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123420 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123421 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123422 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123423 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123424 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123425 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123426 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123427 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123428 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123429 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123430 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123431 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123432 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123433 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123434 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123435 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123436 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123437 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123438 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123439 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123440 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123441 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123442 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123443 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123444 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123445 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123446 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123447 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123448 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123449 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123450 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123451 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123452 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123453 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123454 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123455 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123456 ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123457 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123458 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123459 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123460 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123461 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123462 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123463 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123464 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123465 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123466 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123467 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123468 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123469 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123470 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123471 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123472 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123473 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123474 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123475 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123476 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123477 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123478 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123479 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123480 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123481 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123482 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123483 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123484 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123485 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123486 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123487 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123488 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123489 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123490 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123491 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123492 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123493 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123494 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123495 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123496 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123497 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123498 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123499 - ||  || 30 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 123500 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-